Досрочные парламентские выборы в Нидерландах прошли 12 сентября 2012 года. По пропорциональной избирательной системе с использованием метода д’Ондта избрано 150 депутатов Второй палаты (Палаты представителей) Генеральных штатов. Выборы были назначены после распада в апреле 2012 года правящей коалиции во главе с Марком Рютте.

Результаты 
17 сентября были опубликованы официальные итоги выборов:

Предвыборная кампания 
В апреле 2012 года правящая коалиция распалась из-за невозможности согласования плана по уменьшению бюджетного дефицита с 4,7 % до 3 % с помощью уменьшения расходной части бюджета. Этот план стал также основным вопросом, вокруг которого развернулись дебаты перед выборами. Этим планом, в частности, планируется уменьшить расходы на здравоохранение, повысить пенсионный возраст с 65 (по другим данным, с 66) до 67 лет и увеличить НДС. Социалистическая партия выступила против планов по сокращению бюджетного дефицита; вместо этого партия предложила увеличить инвестиции в экономику, чтобы сократить дефицит бюджета за счёт увеличения доходов в долгосрочной перспективе. Кроме того, лидер партии Эмиль Румер заявил о намерении увеличить налог на доходы для богатых с 52 % до 65 %. Против плана экономии выступила также правая Партия свободы Герта Вилдерса.

Ожидается, что значительно увеличит своё представительство в парламенте Социалистическая партия. Аналитики предполагают, что успех Социалистической партии может привести не только к отказу Нидерландов от следования политике жёсткой экономии, но и к возможности не требовать проведения подобной политики от стран, сильно пострадавших от кризиса (Греция, Италия, Испания, Ирландия). Тем самым может быть нарушено единство стран северной части Евросоюза, которые отстаивают идею жёсткой экономии для всех стран зоны евро.

Последние предвыборные опросы

Примечания 

Нидерланды
Парламентские выборы в Нидерландах
События 12 сентября
Сентябрь 2012 года
2012 год в Нидерландах